О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов (; ) – труд  позднеантичного историка философии Диогена Лаэртского, написанный предположительно во II—III веках. Произведение содержит различные сведения о философах Древней Греции, в том числе – биографические подробности, а также описание основных положений их учений.

Содержание книги
Трактат  состоит из 10 книг, включающих 82 биографии:
 1 кн. Вступление: начало философии (Мусей, Лин), преемственности и школы в философии, мудрецы (Фалес, Солон, Хилон, Питтак, Биант Приенский, Клеобул, Периандр, Анахарсис, Мисон, Эпименид, Ферекид)
 
 2 кн. Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Архелай, Сократ и другие философы — сократики, в том числе философы киренской, мегарской и эретрийской школ

 3 кн. Платон

 4 кн. Спевсипп, Карнеад, Ксенократ, Крантор, Аркесилай, Бион Борисфенит, Лакид из Кирены и другие философы — академики

 5 кн. Аристотель и другие философы — перипатетики

 6 кн. Антисфен, Диоген Синопский и другие философы — киники

 7 кн. Зенон, Хрисипп и другие философы — стоики

 8 кн. Пифагор, Эмпедокл, Филолай и другие философы — пифагорейцы

 9 кн. Гераклит, Ксенофан, Левкипп, Демокрит, Парменид, Мелисс, Протагор, Пиррон и другие философы разных школ, в том числе элеаты, атомисты, софисты, скептики

 10 кн. Эпикур и философы эпикурейской школы

Примечания

Ссылки 

Книги по алфавиту
Философские сочинения